Tiverton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Tiverton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Tiverton (Ontario), een plaats in de Canadese staat Ontario